Håndbold under sommer-OL 2008 i Beijing blev afholdt fra d. 9. august til d. 24. august 2008 på National Indoor Stadium.

Begivenheder 
Der blev overrakt to sæt medaljer i håndbold, ét for hvert køn.

Mænd 
De fire bedste hold fra hver gruppe avancerede til kvartfinalen, det 5. og 6. hold i hver gruppe blev klassificeret 9. – 12. pladsen ud fra resultaterne af deres gruppekampe. Taberne af kvartfinalekampene spillede om 5.- til 8.-pladsen på samme måde som vinderne.

Lodtrækning 
Fandt sted 16. juni 2008

 Mændenes turnering – Seeding

Grupperne:

Gruppe A

Gruppe B 

 Videre til kvartfinalerne
 Færdige ved OL

Slutspil

Slutstilling og medaljer

Kvinder 
De fire bedste hold fra hver gruppe avancerede til kvartfinalen, det 5. og 6. hold i hver gruppe blev klassificeret 9. – 12. pladsen ud fra resultaterne af deres gruppekampe. Taberne af kvartfinalekampene spillede om 5. -til 8.-pladsen på samme måde som vinderne.

Lodtrækning 
Fandt sted den. 16. juni 2008

Grupperne:

Gruppe A

Gruppe B 

 Videre til kvartfinalerne
 Færdige ved OL

Slutspil

Slutstilling og medaljer

Kilder 
 Beijing 2008 Olympic Games 
 International Handball Federation
 European Handball Federation
 Team Handball News 2008 Men's Olympic Qualification Summary 
 Team Handball News 2008 Women's Olympic Qualification Summary 

Sportsgrene under sommer-OL 2008
2008